Największe przeboje – ogólna nazwa albumu kompilacyjnego

Albumy 
 Największe przeboje – album Urszuli (2004)
 Największe przeboje vol.2 – album Verby (2007)
 Największe przeboje – album Verby (2006)
 Największe przeboje – album Wilków i Roberta Gawlińskiego (2000)
 Największe przeboje 1981–1987 (1) – album Lombardu (1994)
 Największe przeboje 1981–1987 (2) – album Lombardu (1994)
 ’81–’91 Największe przeboje –  album Lombardu (1991)
 Największe przeboje – album Violetty Villas (1987)

Zobacz też